Бзовик може бити:

 Бзовик (Краљево), насељено мјесто града Краљева, Рашки округ, Република Србија
 Бзовик (Крупина), насељено мјесто у округу Крупина, Банскобистрички крај, Словачка Република